

Нагорне — село, Берестейська область, Барановицький район, Вольновська сільська рада.
 Нагорне — селище, Гомельська область, Гомельський район, Долголеська сільська рада.
 Нагорне — село, Мінська область, Клецький район, Нагорновська сільська рада.

Нагорне — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Нагорне — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Нагорне — село, Клинський міський округ, Московська область
 Нагорне — село, Митищинський міський округ, Московська область
 Нагорне — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Нагорне — присілок, Ядринський район, Чувашія